Сергей Тимурович Пекпеев (4 сентября 1956, с. Ело, Онгудайский район, Горно-Алтайская автономная область, РСФСР  — 25 апреля 2012, Горно-Алтайск, РСФСР) — депутат Государственной думы Российской Федерации 3-5 созывов (2002—2011).

Биография 

В 1992 г. окончил экономический факультет Алтайского сельскохозяйственного института, в 1997 г. — Российскую академию госслужбы.

 1983—1985 гг. — второй секретарь Онгудайского райкома ВЛКСМ,
 1985—1991 гг. — председатель Еловского районного Совета,
 1991—1992 гг. — директор многопрофильного предприятия «Аргымай»,
 1992 г. — председатель правления «Алтайэнергобанка»,
 1992 г. — избран депутатом Верховного Совета Республики Алтай,
 1993—1999 гг. — депутат Государственного Собрания Республики Алтай,
 1999—2001 гг. — министр финансов Республики Алтай,
 2002 г. — первый заместитель министра экономики Республики Алтай,
 2002—2011 гг. — депутат Государственной Думы, член фракций «Отечество — Вся Россия» и «Единая Россия». Член Комитета ГД по делам Федерации и региональной политике,
 с марта 2012 г. — депутат Горно-Алтайского городского совета депутатов (избран по городскому списку партии "Единая Россия".

Награды 
 В 2005 г. Указом Президента Российской Федерации Сергей Тимурович Пекпеев награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за активное участие в законотворческой деятельности и многолетнюю плодотворную работу.

Память 

В феврале 2013 г. в Горно-Алтайске создан фонд памяти С. Т. Пекпеева под председательством его дочери Р. С. Пекпеевой. Планируется назвать одну из улиц Горно-Алтайска именем С. Т. Пекпеева.

Источники 

http://www.altai-republic.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=13344

Министры Республики Алтай
Функционеры ВЛКСМ
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Члены «Единой России»
Депутаты Государственного собрания Республики Алтай
Депутаты районных советов РСФСР
Выпускники Алтайского государственного аграрного университета
Выпускники Российской академии государственной службы
Депутаты Горно-Алтайского городского Совета депутатов